Приобский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Быстроистокском районе Алтайского края России. Административный центр — село Приобское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 858 человек, в том числе 414 мужчин и 444 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Приобское.

Примечания 

Муниципальные образования Быстроистокского района
Сельские поселения Алтайского края